Hyponephele lycaon är en fjärilsart som beskrevs av S.A. von Rottemburg 1775. Hyponephele lycaon ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
lycaon